Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

 265e régiment d'artillerie
265e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires